Э́двард Ха́нтер Те́рнбулл (; 12 апреля 1923, Фолкерк, Великобритания — 30 апреля 2011), более известный как Э́дди Те́рнбулл () — шотландский футболист и тренер, игрок национальной сборной (1948—1958).

Карьера 
На протяжении всей своей карьеры выступал за шотландский «Хиберниан». Вместе с Гордоном Смитом, Бобби Джонстоном, Лори Райлли и Вилли Ормондом он сформировал переднюю линии клуба, которая вошла в историю британского футбола как «Великолепная пятёрка». В составе клуба трижды выигрывал национальный чемпионат (1948, 1952, 1952). В составе сборной Шотландии дебютировал в 1948 году, а затем был приглашён в состав команды спустя десять лет — в 1958 году.

По окончании игровой карьеры в 1959 г. становится тренером. С «Абердином» выиграл в 1970 году Кубок Шотландии, а в 1972 году с «Хибернианом» выиграл Кубок шотландской лиги. В 1980 году ушёл из большого футбола.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте scottishfa.co.uk 
 Профиль на официальном сайте ФК «Хиберниан» 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Хиберниан»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Куинз Парк»
Тренеры ФК «Абердин»
Тренеры ФК «Хиберниан»
Члены Зала славы шотландского футбола